Moinho de vento, máquina que produz energia a partir do vento

Ficção
Moinhos de Vento (minissérie), minissérie televisiva de 1983
Moinhos de Vento, título traduzido da obra literária Keep the Aspidistra Flying, de George Orwell

Localidades
 Moinhos de Vento (Porto Alegre), bairro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão